Швенднер — фамилия:

 Швенднер, Александр Игнатьевич — Георгиевский кавалер; капитан-лейтенант; № 7321; 17 декабря 1844.
 Швенднер, Александр Иосифович — Георгиевский кавалер; капитан; № 10081; 26 ноября 1857.
 Швенднер, Андрей Игнатьевич — Георгиевский кавалер; капитан 2-го ранга; № 9102; 26 ноября 1853.

См. также 
 Шведер